Colin McRae Rally 2.0 (стилизовано под colin | mcrae | rally | 2.0) — видеоигра в жанре автосимулятор, разработанная и изданная Codemasters для PlayStation, Windows и Game Boy Advance. Является второй по счету игрой в серии Colin McRae Rally. Она была выпущена в Соединённых Штатах Америки 5 декабря 2000 года для PlayStation и 14 февраля 2001 года для Windows, в то время как в Европе релиз игры состоялся 15 декабря 2000 года и 15 января 2001 года для PlayStation и Windows соответственно. Игра не была выпущена в Японии.

Игра выглядит и ощущается иначе по сравнению с первой частью, в ней представлена улучшенная детальная графика, более реалистичное управление автомобилем, а также более доступная настройка машин. Помимо этого игра выделяется уникальным визуальным стилем, что особенно заметно в главном меню, которое имеет минималистичный внешний вид. Игра имеет режим карьеры и многопользовательскую игру на 8 игроков. Некоторые функции из прошлой части не были перенесены в эту, среди них была возможность играть за реальных пилотов, режим автошколы, пропали ралли Новой Зеландии и Индонезии.

Версия Colin McRae Rally 2.0 для ПК отличается от консольной значительно улучшенной графикой.

Описание 
Это вторая игра серии Colin McRae Rally, в ней представлены настоящие машины и ралли сезона 2000 Мирового чемпионата по ралли. В игре есть три уровня сложности: Новичок, Любитель и Эксперт — так они были названы в переводе Буки. Как и в первой игре, в Colin McRae Rally 2.0 у игрока есть возможность участвовать в различных раллийных гонках по всему миру, и пилотировать представленные в игре машины сезона 2000, такие как Ford Focus RS WRC и Subaru Impreza GC.

В игре представлено 8 стран, в которых будут происходить соревнования: Финляндия, Швеция, Франция (на острове Корсика), Греция, Австралия, Кения, Италия и Великобритания. Изначально доступен только один этап. Для того, чтобы открыть доступ к остальным, нужно проходить игру. То же самое касается и автомобилей, изначально игроку доступно всего 6 машин, однако после побед в этапах их число будет увеличиваться.

Среди новых возможностей в игре появился Аркадный режим, где нужно было состязаться с соперниками в соревновании наподобие ралли-кросса, улучшенная графика с более детализированными по сравнению с первой частью моделями автомобилей и их салоном, чистое и минималистичное меню игры, схожие версии которого будут использоваться в серии вплоть до релиза DiRT 2 в 2009 году. Ники Грист, будучи штурманом Колина Макрея в те годы, вновь поучаствовал в разработке игры, озвучив внутриигрового штурмана. Грист озвучивал все части серии до Colin McRae: DiRT, вышедшей в 2007 году. Его голос не появлялся в прочих играх серии вплоть до 2017 года, когда состоялся релиз DiRT 4, а он не только снова озвучил одного из штурманов, но и стал голосом игры.

Игрок может сохранять свой собственный прогресс в игре с помощью профиля, что позволяет ему хранить и отслеживать информацию о его лучших результатах, времени прохождения этапов, разблокированных автомобилей, призов и всей его деятельности.

Режимы игры 
 Аркадные режимы
 Time Trial (На время)
 Single Race (Одиночная гонка)
 Championship (Соревнование)
 Rally (Раллийные режимы)
 Championship (Соревнование)
 Single Rally (Одиночная гонка)
 Single Stage (Одиночный этап)
 Time Trial (На время)
 Challenge (Дуэль)
 Network (Сеть)

Автомобили 
 Ford Focus
 Mitsubishi Lancer
 Toyota Corolla
 Subaru Impreza
 Peugeot 206
 Seat Cordoba
 Lancia Delta Integrale Evo II
 Ford Sierra Cosworth
 Mini Cooper S
 MG Metro 6R4
 Lancia Stratos
 Peugeot 205 Turbo
 Ford Racing Puma
 Ford Escort MK1

Оценки и мнения 

Colin McRae Rally 2.0 получила «Золотую» награду за продажи от Ассоциации издателей программного обеспечения для развлечений и отдыха (ELSPA), что отражало как минимум 200,000 проданных копий в одной только Великобритании.

Colin McRae Rally 2.0 получила позитивные отзывы. На сайтах-агрегаторах GameRankings и Metacritic версия игры для PlayStation имеет рейтинги 88,82 % (основано на 25 отзывах) и 90 баллов из 100 (основано на 13 отзывах) соответственно, а версия для Microsoft Windows получила рейтинги 86,56 % (основано на 18 отзывах) и 83 балла из 100 (основано на 14 отзывах). Версия игры для Game Boy Advance получила рейтинги 82,50 % (12 рецензий) и 80 баллов из 100 (8 рецензий).

Журнал PC Gamer хвалил игру за её графику, физику, модель повреждений и большое количество геймплейных опций. Однако они раскритиковали короткие раллийные этапы, высокую сложность и недоступность многих спецучастков и автомобилей до выполнения определённых целей.

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычный сайт.

Симуляторы ралли
Компьютерные игры, разработанные Codemasters
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Игры для PlayStation
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для Windows
Компьютерные игры, локализованные «Букой»